Список авиационных аварий и катастроф самолёта Douglas DC-6 всех модификаций.

По данным сайта Aviation Safety Network, всего на 2018 год было потеряно 185 самолётов.

Список

См. также 
 Авиационные происшествия с Douglas DC-7
 Авиационные происшествия с Douglas DC-8

Примечания 

Douglas DC-6
 *